Le sigle SIFT peut faire référence à :
 Scale-invariant feature transform, algorithme utilisé dans le domaine de la vision par ordinateur ;
 Société d'installation de force et de traction, ancienne entreprise française ;
 Institut du commerce extérieur de Shanghai (), université publique chinoise.